Kanawha peut faire référence à :

 Kanawha, une rivière de Virginie-Occidentale.
 Canal des rivières James et Kanawha, un canal artificiel en Virginie.
 Mohawks de Kahnawà:ke, Première Nation Mohawk du Québec au Canada.

Toponymes 
 , une ancienne ville du comté de Glenn en Californie.
 Kanawha, une ville du comté de Hancock, en Iowa, aux États-Unis.

Autre 
 , nom de plusieurs navires de l'United States Navy.

Homonymie de toponyme